A Sociedade Esportiva Recreativa Panambi, conhecida como S. E. R. Panambi ou apenas Panambi, é um clube de futebol brasileiro. Sua sede fica na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul. Foi fundada em 1 de Janeiro de 2004. Manda seus jogos no Estádio João Marimon Júnior, com capacidade para 2.000 pessoas. O clube participou da  Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho de Futebol Profissional.
 

Panambi
 
Clubes de futebol fundados em 2004
Fundações no Rio Grande do Sul em 2004‎